Trois navires de la marine américaine (United States Navy) ont été nommés USS Luce en l'honneur du contre-amiral Stephen B. Luce (1827–1917):

, un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et démoli en 1936 ;
, un destroyer de classe Fletcher lancé en 1943 et coulé en 1945 ; 
, un destroyer lance-missiles de classe Farragut lancé en 1958 et démoli en 2004.

Luce